Berben est le nom de :
 Gregory Berben (1974-), un artiste peintre plasticien français  ;
 Iris Berben (1950-), une actrice allemande ;
 Léon Berben (1970-),  un organiste et claveciniste néerlandais ;
 Oliver Berben (1971-), un réalisateur et producteur de films allemand, fils d'Iris Berben.